Kellyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kellyville (Illinois)
 Kellyville (Kentucky)
 Kellyville (Oklahoma)
 Kellyville (Pennsylvania)
 Kellyville (Texas)

in Australien:
 Kellyville (New South Wales), Vorort von Sydney

Kellyville ist zudem die lokale Bezeichnung eines Teils von Kangerlussuaq in Grönland.